Dubowitz ist der deutsche Name von
 Dubovice in Tschechien

Dubowitz ist der Name von
 Victor Dubowitz (* 1931), britischer Neurologe, nach dem das Dubowitz-Syndrom benannt ist